Соревнования в беге на 400 метров с барьерами у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 12, 13 и 15 августа 2013 года.

Медалисты

Рекорды

Расписание

Результаты

Полуфиналы 
Квалификация: Первые 3 из каждого забега (Q) и 2 лучших по времени (q).

PB — лучший результат в карьере, SB — лучший результат в сезоне

Финал 

WL — лучший результат сезона в мире, NR — национальный рекорд

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте IAAF

Бег на 400 метров с барьерами (женщины)
Бег с барьерами на чемпионатах мира по лёгкой атлетике